Rópalo (en griego Ῥόπαλος, que significa "maza") es, en la mitología griega, un rey de la ciudad de Sición, hijo de Festo, el hijo de Heracles. A Rópalo le sucedió en el trono de Sición Zeuxipo, quien a su vez fue sucedido por Hipólito, el hijo de Rópalo. Este sucumbió ante la fuerza militar de la Micenas de Agamenón, que se apropió de Sición.

Según otra versión Rópalo era hijo, no nieto de Heracles, y Festo era hijo de Rópalo. Al parecer la existencia de dos versiones se debe a la sinonimia del personaje Rópalo con el rópalos, "maza", el arma inseparable de Heracles.

Fuentes antiguas 
 Eustacio de Tesalónica, Ad Homerum, s. 237.
 Pausanias, Descripción de Grecia, 2, 6, 6 - 7; 2, 10, 1.
 Focio, Biblioteca, 190.

Bibliografía 
 Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, Editorial «Χάρη Πάτση», Atenas 1969. 

Reyes de Sición